Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького — міський парк Харкова, що розташовується на площі понад 130 га й обмежений на півдні вулицею Весніна, на сході — Сумською вулицею, на півночі — так званим елітним селищем приватної забудови та на заході — рогом вулиць Динамівської та Новгородської. Був закладений в 1893—1895 рр. і відкритий 1907 р. В 2006 р. до Дня міста була відновлена колонада на вході в парк, в 2007 р. — відреставрований фонтан. В серпні 2012 року парк повторно відкрито після масштабної реконструкції, під час якої парк був сильно перебудований та були замінені всі атракціони. 

На території парку знаходяться десятки атракціонів, декілька невеликих сцен, кінотеатр «Парк», дитяча залізниця, підвісна канатна дорога, тенісні корти тощо.

2000-і

Пробиття дороги та плани по забудові парку 
Рішенням Харківської міської ради № 185/07 від 27 лютого 2008 р. були передані рекреакційні землі парку під забудову елітними апартаментами й готельними комплексами та було дозволено забудову 23 га парку. Управлінню будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства міської ради надано 9,9 га парку для будівництва автодороги, готельного комплексу й апартаментів. Ще 12,8 га парку було надано статус землі житлової та громадської забудови. Причиною порушення границь парку міська рада назвала розвантаження автомобільних потоків. Для цього було заплановано пробити дорогу, паралельну вулиці Дерев'янка, — між вулицями Новгородською та Сумською, та виділено уздовж дороги ділянки під забудову інвесторам, а також затверджено ділянки, які будуть переведені під забудову та транспортні потреби.

Рішення вирубати дерева та забудувати парк спричинило протести серед харків'ян. Частина активних мешканців фізично чинили спротив вирубці, певний час майбутньому місці дороги було розбите наметове містечко. 2 червня 2010 року раннім ранком міліція разом із невідомими, які представлялися муніципальною охороною, але не мали жодних документів, фізично відтіснили протестувальників, і були зрубані останні дерева в зоні нової дороги. В результаті дорога була побудована, але всі інші забудови, зокрема житлових комплексів, що мали бути уздовж неї, не були реалізовані.

Реконструкція 
В травні 2010 року виконувач обов'язків мера Харкова Геннадій Кернес та голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін заклали біля входу у парк символічний камінь нового парку розваг. За їх словами, на місці старого парку розваг буде побудований сучасний парк з новими атракціонами.

Восени 2010 року було представлено макет нового парку, який розмістили на станції метро «Історичний музей», щоб з ним могли ознайомитися всі охочі

16 лютого 2011 року розпочався демонтаж атракціонів у парку. Частину з них перенесуть до інших парків, частину утилізують. Заявлено, що на місці парку побудують новий сучасний «Діснейленд», який буде відкрито до Дня дітей — 1 серпня 2012 року..

Весною були демонтовані абсолютно всі атракціони, також демонтовані фонтан та пам'ятник М. Горькому. На території парка іде знесення дерев.

На День міста 23 серпня 2012 року парк було відкрито для відвідування. Працювали всі атракціони крім кімнати жахів, також була не дороблена ландшафтна не атракціонна частина парку — алеї, озеро, футбольні поля тощо.

Утримання парку у 2019 році коштує для міського бюджету Харкова 133 млн грн. При цьому жодних доходів міському бюджету парк не приносить.

Під час російського вторгнення 2022 року парк Горького неодноразово ставав ціллю для російської артилерії.

Фотогалерея

Див. також 

 Харківський лісопарк

Примітки 

Парки Харкова
Харків